Противовес:

 Противовес — груз, предназначенный для уравновешивания шахтных клетей (скипов) одноканатного и многоканатного подъемов подземных сооружений.
 Противовес (радиотехника) — электрическое устройство, являющееся частью приёмного или передающего антенно-фидерного тракта, и необходимое для получения ёмкости между землёй и некоторой точкой антенны.

 Противовес (За гранью возможного) — телефильм, 14 серия 2 сезона телесериала «За гранью возможного» 1963 — 1965 годов.